Валенти́на Алекса́ндровна Маля́вина () — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка Российской Федерации (1993).

Биография 
Валентина Малявина родилась в Москве 18 июня 1941 года.

В 1962 году окончила театральное училище им. Щукина и была принята в труппу театра имени Ленинского комсомола. В 1965—1979 служила в театре имени Вахтангова. В 1979 году перешла в Театр-студию киноактёра, где работала до 1983 года.

С 1983 по 1988 год отбывала тюремный срок по обвинению в умышленном убийстве. Освободившись из мест заключения, Малявина вернулась к работе в театре и кино. С 1988 года служила в Московском театре «Артист». В 1993 году актрисе было присвоено почётное звание «Заслуженная артистка России».

В 2001 году актриса упала, ударилась головой об пол и в результате травмы потеряла зрение.

После потери зрения проживала в Московском доме-пансионате ветеранов науки РАН.

Скончалась 30 октября 2021 года на 81-м году жизни, в Москве. О смерти было сообщено 10 ноября. Тело было кремировано, а урна с прахом захоронена в колумбарии Троекуровского кладбища.

Уголовное дело 
В 1978 году фактический муж Малявиной Станислав Жданько был обнаружен с ножом в сердце. Малявина проходила как подозреваемая по делу об убийстве, но дело было закрыто — смерть Жданько была признана самоубийством. Через пять лет, в 1983 году, по ходатайству родственников погибшего дело было пересмотрено (инициатором выступил друг Жданько, актёр Нового драматического театра Николай Викторович Попков (Глинский), и экспертиза установила, что смерть актёра никак не могла быть самоубийством. Валентина Малявина была признана виновной в умышленном убийстве и приговорена к девяти годам лишения свободы. Виновной себя на суде она не признала, в интервью, данных уже после освобождения, продолжала настаивать на своей невиновности.

Возможности для пересмотра дела Малявиной появились после смерти в ноябре 1982 года Л. И. Брежнева и освобождения в декабре того же года от должности министра внутренних дел Н. А. Щёлокова, когда по инициативе Ю. В. Андропова в органах милиции и прокуратуры начались комплексные проверки и вскрылись многочисленные злоупотребления.

Следователь Станислав Александрович Мишин, занимавшийся делом Малявиной, был уволен из органов и привлечён к уголовной ответственности в качестве обвиняемого за «многочисленные фальсификации».

В 1983 году расследование ускорилось. Была назначена экспертиза, которая установила, что смерть не могла быть самоубийством. Валентина Малявина была признана виновной в убийстве и приговорена к 9 годам лишения свободы.

В 1988 году Малявина была освобождена по амнистии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1987 года в связи с 70-летием Советской власти.

Личная жизнь 

Первый муж (1959—1963) — Александр Збруев (род. 1938), актёр . Жили в Москве на улице Черняховского, дом № 2 на втором этаже.

Второй муж (1963—1969) — Павел Арсенов (1936—1999), режиссёр.

Третий муж (неофициальный брак) — Станислав Жданько (1953—1978), актёр.

Четвёртый муж — Максим Краснов, кузнец и мастер по металлу.

Пятый муж — Владимир Красницкий, иконописец, резчик по дереву. Был убит ударом ножа в спину, когда поздно вечером шёл по улице.

Творчество

Роли в театре 
 «104 страницы про любовь» Э. С. Радзинского — Наташа
 «До свидания, мальчики» Б. И. Балтера — Инка
 «В день свадьбы!» В. С. Розов — Клава
 «Игра в каникулы» Михаила Себастьяна — Корина
 «Миллионерша» Б. Шоу — Патриция Смит

Фильмография 
 —

Озвучивание

Награды 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (1993)

Память 
Творчеству и памяти актрисы посвящены телепередачи и документальные фильмы:
 «„Женские истории Татьяны Пушкиной“. Валентина Малявина» («ОРТ», 2000);
 «Валентина Малявина. „Роман со смертью“» («Первый канал», 2006);
 «„Невероятные истории любви“. Валентина Малявина» («СТБ», 2010);
 «Валентина Малявина. „Роль без права переписки“» («Первый канал», 2016);
 «„Прощание“. Валентина Малявина» («ТВ Центр», 2022).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 Малявина В. А. Услышь меня, чистый сердцем. — : Олимп; АСТ; Астрель, 2000. — ISBN 5-271-00492-9.
 Малявина В. А. Я хочу любить: Мемуары. — : АСТ; Олимп, 2002. — ISBN 5-17-013085-6.

Ссылки 
 
 Малявина Валентина Александровна // Актёры советского и российского кино
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы «Ленкома»
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Мемуаристы СССР
Валентина Александровна
Убийцы СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище